L'arc-en-ciel est un téléfilm biographique américain de 1978 qui relate les premières années de la chanteuse et actrice Judy Garland mettant en vedette Andrea McArdle. Réalisé par Jackie Cooper, le film a été écrit par John McGreevey à partir du livre de 1975 Rainbow : La vie orageuse de Judy Garland de Christopher Finch. Le téléfilm a été diffusé la première fois sur les ondes de NBC.

Synopsis 
L'histoire de la légendaire Judy Garland, de ses débuts vaudevillesques à la consécration de son immense talent. Une vie malheureuse remplie de frustration de tragédies et de problèmes familiaux qui finalement l'isolent complètement.

Distribution 
 Andrea McArdle : Judy Garland
 Don Murray : Frank Gumm
 Michael Parks : Roger Edens
 Piper Laurie : Ethel Gumm
 Rue McClanahan : Ida Koverman
 Jack Carter : George Jessel
 Nicholas Pryor : Bill Gilmore
 Donna Pescow : Jimmie Gumm
 Martin Balsam : Louis B. Mayer
 Johnny Doran : Jackie Cooper

Notes et références

Liens externes 
 
 

Téléfilm biographique
Téléfilm américain des années 1970
Téléfilm diffusé en 1978
Téléfilm de NBC